Domkeller steht für:

 Domkeller (Aachen)
 Domkeller (Magdeburg)